Транслейта́ния  (от  — «земля за рекой Лайтой») — наименование земель венгерской короны в составе двуединой Австро-Венгрии. Образована в результате соглашения 1867 года и существовала до распада австро-венгерского государства в 1918 году.

Название 
Латинское название Транслейтания обозначает земли, расположенные на восточной стороне (буквально: «по ту сторону», если смотреть со стороны Австрии) реки Лейты (Литавы), в противоположность Цислейтании, королевствам и землям, представленным в Рейхсрате и расположенным по эту сторону Лейты.

Состав

Административное деление 
Транслейтания делилась на комитаты (vármegye) и города на правах регионов (törvényhatósági jogú város), комитаты делились на города (város) и муниципалитеты (község).

Представительный орган комитата, комитатское собрание (vármegyei közgyűlés), избиралось населением. Исполнительный орган региона, губернатор (alispán), избирался комитатским собранием. Центральная власть была представлена представителями венгерского короля (főispán), которые назначались монархом по предложению министра внутренних дел.

Представительный орган муниципалитета или города, муниципальный совет (községi képviselők) (в городах - городской совет (városi képviselők)), избирался населением. Исполнительный орган муниципалитета, мэр (polgármester), избирался муниципальным советом.

С 1867 года политическим и культурным центром Транслейтании был венгерский город Пешт, а с 1873 по 1918 год — Будапешт.

Государственное устройство 
Главой государства был король, которым являлся австрийский император. Исполнительный орган — Совет министров, состоял из премьер-министра и министров, назначаемых королём и нёсших перед ним ответственность.

Законодательным органом являлось Государственное собрание (Országgyűlés), состоявшее из двух палат — Палаты пэров (Főrendiház), в которую входило титулованное дворянство, и Палаты депутатов (Képviselőház), избираемой населением.

Религия 
Большинство верующих — католики, были представлены епархиями:
 Церковная провинция Эстергома
 Архиепархия Эстергома
 Епархия Сомбатхея
 Епархия Дьёра
 Епархия Секешфехервара
 Епархия Веспрема
 Епархия Банска-Быстрицы
 Епархия Нитры
 Церковная провинция Эгера
 Архиепархия Эгера
 Епархия Ваца
 Епархия Рожнявы
 Епархия Спиша
 Епархия Кошице
 Епархия Сату-Маре
 Церковная провинция Калочи
 Архиепархия Калочи
 Епархия Печа
 Епархия Чанада
 Епархия Варада
 Церковная провинция Загреб
 Архиепархия Загреба
 Епархия Срема
 Епархия Трансильвании

В Трансильвании часть верующих принадлежала к Карловацкой патриархии Сербской православной церкви, часть — к Румынской греко-католической церкви.

См. также 
 Австро-Венгрия
 Земли короны Святого Иштвана
 Цислейтания

Государственное устройство Австро-Венгрии
Появились в 1867 году
Исчезли в 1918 году
Административно-территориальное деление Австро-Венгрии